Bouhanni est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Nacer Bouhanni (1990-), coureur cycliste français
 Rayane Bouhanni (1996-), coureur cycliste français

Homonymie de patronyme
Patronyme algérien